Șerbănescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Alexandru Șerbănescu
 Horia Șerbănescu
 Ilie Șerbănescu
 Natalia Șerbănescu
 Eugen Șerbănescu
 Theodor Șerbănescu
 Rodica Șerbănescu
 Tia Șerbănescu
 Verginia Șerbănescu
 Andra Vasilescu, née Șerbănescu

Vezi și 
 Șerb (dezambiguizare)
 Șerbu (nume de familie)
 Șerban (nume)
 Șerbești (dezambiguizare)
 Șerbăneasa (dezambiguizare)
 Șerbănești (dezambiguizare)

 Listă de nume românești - litera Ș

Nume de familie românești